Poggemann ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Poggemann, deutsche Verwaltungsjuristin und politische Beamtin
 Jan-Dirk Poggemann, Bassist der Band Donots
 Nandino Jerome Javier Poggemann, deutscher Laiendarsteller